Тласка́ла ():
 Тласкала (государство) — государство доколумбовой эпохи в Мексике.
 Тласкала (штат) — штат в Мексике.
 Тласкала-де-Хикотенкатль — столица штата Тласкала.
 Мученики Тласкалы — три мексиканских подростка-католика, канонизированных католической церковью.